Ліза Реймонд і Саманта Стосур були чинними чемпіонками, але цього разу Стосур вирішила не брати участі.
Реймонд грала в парі з Марією Кириленко, але вони програли в першому колі парі Даніела Гантухова і Ай Суґіяма.

Дінара Сафіна і Олена Весніна виграли титул, перемігши у фіналі пару Янь Цзи і Чжен Цзє з рахунком 6–1, 1–6, 10–8.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw 

Pacific Life Open 2008
Pacific Life Open